Duffy – nell'ambito dell'ematologia, termine impreciso che indica il sistema Duffy
Duffy – nell'ambito del cinema d'animazione e delle serie animate, nome impreciso del personaggio Daffy Duck
Duffy – titolo originale del film del 1968 Duffy, il re del doppio gioco

Persone 
Duffy – cantante e compositrice
Antonia Susan Duffy – scrittrice e critica letteraria
Billy Duffy – chitarrista
Bob Duffy – giocatore di pallacanestro
Bob Duffy – giocatore e allenatore di pallacanestro
Brian Duffy – astronauta
Carol Ann Duffy – poetessa e drammaturga
Charles Gavan Duffy – poeta e politico
Danny Duffy – giocatore di baseball
Darryl Duffy – calciatore
Drew Duffy – sciatore alpino
Flora Duffy – giocatrice di triathlon
Gavin Duffy – giocatore di rugby a 15
Gerald C. Duffy – sceneggiatore e giornalista
Hugh Duffy – giocatore e allenatore di baseball
Jay Duffy – attore
Jim Duffy – giocatore e allenatore di calcio
Joseph Duffy – artista marziale misto
Julia Duffy – attrice
Keith Duffy – bassista
Keith Duffy – cantante
Mary Jo Duffy – curatrice editoriale e fumettista
Megan Duffy – giocatrice e allenatrice di pallacanestro
Michael Duffy – calciatore
Patrick Duffy – cineasta
Peter Duffy – giornalista e scrittore
Richard Duffy – calciatore
Ryan Duffy – calciatore
Sean Duffy – personaggio dello spettacolo e politico
Shane Duffy – calciatore
Stephen Duffy – chitarrista, paroliere e cantante
Thomas F. Duffy – attore e scenografo